Ferdina är ett släkte av sjöstjärnor. Ferdina ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Ferdina